Paul et Virginie (1788), roman français de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre ;
 Paul et Virginie, opéra français de Rodolphe Kreutzer, créé en 1791 ;
 Paul et Virginie ou le Triomphe de la vertu (1794), drame lyrique français de Jean-François Le Sueur ;
 Paul et Virginie (1876), opéra français de Victor Massé ;
 Paul et Virginie (1924), film de Robert Péguy ;
 Paul et Virginie (1974), série télévisée française de Pierre Gaspard-Huit ;
 Paul et Virginie (1992), comédie musicale française de Jean-Jacques Debout.

Homonymie